Ю́рий Мстисла́вович Смирно́в (4 ноября 1932, Удомля, Московская (ныне Тверская) область — 8 февраля 2020) — советский и российский кристаллофизик, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики физико-технического факультета Тверского государственного университета, основатель тверской научной школы по кристаллофизике, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин города Твери, краевед.

Биография 
Родился в г. Удомля Московской (ныне Тверской) области 4 ноября 1932 в семье преподавателей средней школы.

В 1951 году окончил Удомельскую среднюю школу № 1 им. А. С. Попова с серебряной медалью.

В 1955 году окончил металлургический факультет Ленинградского горного института с отличием.

Работал на Запорожском титано-магниевом комбинате помощником мастера, начальником цеха, руководителем научно-исследовательской лабораторией по выращиванию кристаллов. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Технология выращивания бездислокационных кристаллов германия».

С 1974 года работал Калининском государственном университете старшим преподавателем, доцентом.
В 1987 году после защиты докторской диссертации возглавлял кафедру прикладной физики ТвГУ, которой руководил до 2012 года. В последнее время — профессор этой кафедры.

Был заместителем председателя диссертационного докторского совета Д 212.263.02 по специальности 02.00.04 — физическая химия (химические и физико-математические науки) в Тверском университете, член еще двух диссертационных советов.

Подготовил 11 кандидатов и 2-х докторов наук.

Действительный член Международного союза кристаллографов, член Научного совета РАН по проблеме «Образование кристаллов».

Область научных интересов 
Кристаллография, кристаллофизика, неравновесная термодинамика, фазовые переходы, теория групп, полупроводники, технологии выращивания монокристаллов кремния, германия, парателлурита, медицинская физика.

Cоздал в Тверском университете уникальную лабораторию по выращиванию монокристаллов. Здесь в течение 30 лет ведутся разработки технологии получения и исследования свойств монокристаллического германия. В лаборатории был выращен (1982) самый большой в мире монокристалл германия, диаметром около 600 мм. Здесь же в течение последних 20 лет выращиваются монокристаллы парателлурита, не уступающие по своим основным параметрам лучшим отечественным и зарубежным образцам. Результаты нашли важные применения в космической отрасли.

Другие интересы 
Краеведение Тверской области. Много лет возглавлял Тверское областное краеведческое общество.
Действующий член редколлегий журналов «Домовой» и «Тверская старина».

Публикации

Кристаллофизика 
Автор свыше 250 научных трудов по кристаллофизике, 60 авторских свидетельств на изобретения и патентов.

Краеведение 
Более 200 очерков по краеведению и топонимике.
Автор книг: Голоса древних народов" (1991), «О названии Волги» (1995), «Кровавые следы истории» (1995), «Моя родина — Удомля» (2002), «В стране трудовлян» (2004),

Награды и звания 
 «Ветеран труда» (1992)
 Заслуженный деятель науки РФ (1996)
 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1996)
 Нагрудным знак «За заслуги в развитии Тверской области» (1997)
 Почетным знаком «Крест святого Михаила Тверского» (2002)
 Почетный профессор ТвГУ (2004)
 Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверского государственного университета» (2009)
 «Почетный гражданин города Твери» (2012)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014)

Примечания

Ссылки 
 Папулов Ю. Г., Лебедев Н. М. Химики России на Тверской земле. Тверь: ТвГУ, 2013.
 Ведущие ученые Тверского государственного университета. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015
 Горе от ума. Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6. Аргументы и факты — Тверь 04/02/2015
 Мудрецы под сенью леса
 Тверские ведомости. Хочу опухоль уничтожить
 Б. К. Юрий Мстиславович Смирнов — профессор, учёный, краевед. Юбилейные и памятные даты Удомельского района 2017 года: краеведческий календарь 2017. Удомельская правда, 18 мая 2007
  
 Выставка в Тверской областной библиотеке «Юрий Мстиславович Смирнов», посвященная 80-летию со дня рождения ученого и краеведа
 

Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Почётные граждане Твери
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Преподаватели Тверского государственного университета
Краеведы Твери
Персоналии:Тверь
Кристаллографы России